Municipio de Shell Rock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shell Rock (condado de Butler, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Shell Rock (condado de Greenwood, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Shell Rock (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.